Дусь Іван Петрович (1984—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дусь Сергій Васильович (1991—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.